Almalı – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Almalı – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian
 Almalı – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian